Федоровское — деревня в Крутцовском сельсовете Ветлужского района Нижегородской области.

География 
Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население

Источники 

Населённые пункты Ветлужского района